Гемера — богиня
 Гемера  — історична область у Словаччині
 Гемера (хемера) — інтервал історичного часу

Див. також

 Гемер - німецьке місто